DS-2 – odkażalnik stosowany przez armię USA
 DS-2 – radziecka seria satelitów technologicznych
 Boss DS-2 – efekt gitarowy